Это список знаменосцев, которые представляли Югославию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Югославия на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Боснии и Герцеговины на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Македонии на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Сербии на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Словении на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Хорватии на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Черногории на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Югославия